Die OHL-Saison 1991/92 war die 12. Spielzeit der Ontario Hockey League (OHL). Die Peterborough Petes gewannen als punktbestes Team der regulären Saison die Hamilton Spectator Trophy. Im Playoff-Finale unterlagen die North Bay Centennials den Sault Ste. Marie Greyhounds, die sich somit ihren dritten J. Ross Robertson Cup sicherten.

Änderungen 
Die Dukes of Hamilton wurden nach Guelph umgesiedelt und nahmen fortan als Guelph Storm am Spielbetrieb teil.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte
Erläuterungen:       = Playoff-Qualifikation,       = Hamilton-Spectator-Trophy-Gewinner

Leyden Division

Emms Division

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Play-offs

Play-off-Baum

J.-Ross-Robertson-Cup-Sieger

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Auszeichnungen

All-Star-Teams

All-Rookie-Teams

Vergebene Trophäen

Siehe auch 
 Saison 1991/92 der Québec Major Junior Hockey League
 Saison 1991/92 der Western Hockey League
 Memorial Cup 1992

Weblinks 
 OHL 1991/92 bei hockeydb.com

Einzelnachweise 

OHL-Saison
Eishockeysaison 1991/92